Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Henri Leconte 7-6, 1-6, 8-6.

Teste di serie 

 Henri Leconte (finale)
 Tim Wilkison (quarti di finale)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Bud Schultz (semifinali)
 Glenn Michibata (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Michiel Schapers (quarti di finale)

 Michiel Schapers (terzo turno)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 Marty Davis (terzo turno)
 John Sadri (terzo turno)
 Ricardo Acuña (secondo turno)
 Nduka Odizor (terzo turno)
 Mike Leach (terzo turno)
 Todd Witsken (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1986